La grande arena (Powdersmoke Range) – film del 1935 diretto da Wallace Fox
La grande arena (Chantaje a un torero) – film del 1963 diretto da Rafael Gil